Озирце́ () — высокогорное озеро в Украинских Карпатах, в пределах Синевирской общины Закарпатской области.

Озеро лежит на северо-восточном склоне горы Гропа, что в западной части хребта Пишкони, на высоте около 1000 м над у.м., среди елового леса. Площадь 1,2 га, максимальная глубина 9,5 м. Озеро завального происхождения. Берега крутые, за исключением северо-восточной части. Питание преимущественно грунтовое. Вода темно-коричневая, слабоминерализованная. Температура её летом не превышает +15 °C. Зимой замерзает. Из озера вытекает Малая Гропа — небольшой левый приток Озерянки.

Донные отложения образованы сапропелей и слаборазложенными остатками мохового, травяного и древесного происхождения. Происходит заболачивание водоема (сфагновые и осоки-сфагновые болотные ценозы). На поверхности воды является группировка рдеста.

В озере разводят форель.

Озирце лежит в пределах природного национального парка Синевир.

Примечания

Источники 
 Географическая энциклопедия Украины: в 3-х томах / Редколлегия: А. М. Маринич (отв. ред.) И др.. — М.: «Украинская советская энциклопедия» думка, 1989.
 

Бассейн Теребли
Украинские Карпаты
Озёра Закарпатской области
Водные объекты Хустского района